Altgemeinde bezeichnet:

 die Dorfgemeinschaft der Hufner, die vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert ein Dorf für den Grundherrn sowie die Nutzung der Allmende verwaltete, siehe Altgemeinde.
 häufig die Ursprungsgemeinde, aus der eine heutige Stadt oder Gemeinde durch Eingemeindungen oder Zusammenschlüsse hervorging. Sie trägt in diesen Fällen und in der Regel den gleichen Namen.